Siójut, Somogy-megyei község
 Junnori, koreai társasjáték